Závod na 15 kilometrů klasicky mužů na Zimních olympijských hrách 2006 v Turíně se konal v areálu Pragelato Plan v Pragelatu dne 17. února 2006. Z českých závodníků se jej zúčastnili Lukáš Bauer a Petr Michl, přičemž Bauer zde získal stříbrnou medaili.

Na osmém místě se původně umístil s časem 38:49,5 Martin Tauber, v dubnu 2007 však Mezinárodní olympijský výbor kvůli podezření z dopingu během ZOH rozhodl o anulování jeho výsledků.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
  Torino 2006 Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2006 Torino Winter Games: Men's 15 kilometres, sports-reference.com

Muži 15